Ultima — серия компьютерных игр и одноимённая фантастическая вселенная, созданная Ричардом «Lord British» Гэрриотом.

Игры

Для платформы PC

Трилогия «Эпоха Тьмы» () 
 Ultima I: The First Age of Darkness (1981)
 Ultima II:The Revenge of the Enchantress (1982)
 Ultima III: Exodus (1983)

Трилогия «Эпоха Просвещения» () 
 Ultima IV: Quest of the Avatar (1985)
 Ultima V: Warriors of Destiny (1988)
 Ultima VI: The False Prophet (1990)

Трилогия «Эпоха Армагеддона», или «Сага о Страже» () 
 Ultima VII: The Black Gate (1992)
 Ultima VII: Forge Of Virtue (Дополнение; 1993)
 Ultima VII Part 2: Serpent Isle (1993)
 Ultima VII Part 2: The Silver Seed (Дополнение; 1993)
 Ultima VIII: Pagan (1994)
 Ultima IX: Ascension (1999)

Другие игры из серии Ultima 
 Akalabeth: World of Doom (Ultima 0) (1979)
 Ultima: Escape from Mt. Drash (1983)
 Ultima: Worlds of Adventures (Worlds of Ultima):
 Worlds of Ultima: The Savage Empire (1990)
 Ultima: Worlds of Adventure 2: Martian Dreams (1991)
 Ultima Underworld:
 Ultima Underworld: The Stygian Abyss (1992)
 Ultima Underworld II: Labyrinth of Worlds (1993)
 Lord of Ultima (2010)

Невыпущенные 
 Arthurian Legends (отменена в 1993)
 Ultima VIII: The Lost Vale (дополнение; отменена в 1994)
 Ultima Worlds Online: Origin (Ultima Online 2, отменена в 2001)
 Ultima X: Odyssey (отменена в 2004)

Ultima Online 

 Ultima Online: Shattered Legacy(2 апреля 1996)
 Ultima Online (полное название неизвестно; 25 сентября 1997)
 Ultima Online: The Second Age (1 октября 1998)
 Ultima Online: Renaissance (3 апреля 2000)
 Ultima Online: Third Dawn (7 марта 2001)
 Ultima Online: Lord Blackthorn's Revenge (24 февраля 2002)
 Ultima Online: Age of Shadows (28 февраля 2003)
 Ultima Online: Samurai Empire (2 ноября 2004)
 Ultima Online: Mondain's Legacy (30 августа 2005)
 Ultima Online: Kingdom Reborn (27 июня 2007)
 Ultima Online: Stygian Abyss (8 сентября 2009)

Для консолей 
Консольные игры из серии Ultima были чрезвычайно популярны в Японии, наряду с брендовой мангой, и продуктами мерчандайзинга (фигурки персонажей, футболки с символикой, карточные игры, и т. д.)
 Ultima: Exodus (NES)
 Ultima: Quest of the Avatar (NES)
 Ultima IV : Quest of the Avatar (Sega Master System) — Отлично перенесённый оригинал. Был выпущен только на английском.
 Ultima: Warriors of Destiny (NES)
 Ultima: Runes of Virtue (Game Boy) — Не считается канонической частью серии, экшн с головоломками. Главного антагониста зовут «Чёрный Рыцарь». Гэрриот считает эту игру своей любимой игрой из серии Ultima для консолей.
 Ultima: Runes of Virtue 2 (Game Boy, Super NES)
 Ultima VI: The False Prophet (SNES) — Адаптирована для игры с геймпадом. Сюжет претерпел некоторые изменения и количество насилия в игре было уменьшено.
 Ultima VII: The Black Gate (SNES) — Адаптирована для игры с геймпадом. Сюжет претерпел некоторые изменения и количество насилия в игре было уменьшено.
 Ultima: The Savage Empire (SNES) — Графическое обновление, используюшее движок Black Gate под SNES. Выпущена только в Японии, отменена в США.
 Ultima Underworld: The Stygian Abyss (PlayStation) — Использовались трёхмерные модели вместо спрайтов, используемых в оригинале. Была выпущена только в Японии.

Бумажная продукция

Рассказы 
 The Ultima Saga(Lynn Abbey, издательство Warner Books)
 The Forge of Virtue (1991)
 The Temper of Wisdom (1992)
 Ultima: The Technocrat War(Austen Andrews, издательство Pocket Books)
 Machinations (2001)
 Masquerade (2002)
 Maelstrom (2002)

Манга 
 Ultima: EXODUS And Kluthu (The Terror of EXODUS)
 Ultima: Quest of the Avatar
 Ultima: Magincia no Metsubou (The Fall of Magincia)

См. также 
 Ultima Online

Ссылки 
 Официальный архив различных материалов по серии Ultima

Медиафраншизы, появившиеся в 1981 году